Альпатлауак () — небольшой город в восточной части Мексики, на территории штата Веракрус. Административный центр муниципалитета Альпатлауак.

Географическое положение 
Альпатлауак расположен на западе центральной части штата, к северо-востоку от вулкана Орисаба, на расстоянии приблизительно 46 километров к юго-юго-западу (SSW) от города Халапа-Энрикеса, административного центра штата. Абсолютная высота — 1855 метров над уровнем моря.

Население 
Согласно данным, полученным в ходе проведения официальной переписи 2005 года, в городе проживало 1167 человек (526 мужчин и 641 женщина). Насчитывалось 248 домов. По возрастному диапазону население распределилось следующим образом: 42,8 % — жители младше 18 лет, 48,4 % — между 18 и 59 годами и 8,8 % — в возрасте 60 лет и старше. Уровень грамотности среди жителей старше 15 лет составлял 89,5 %.

По данным переписи 2010 года, численность населения Альпатлауака составляла 1181 человек. Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Веракруса